Une masseuse est une personne pratiquant le massage.

Cinéma et télévision
 Masseuse est un film américain réalisé par Fred Olen Ray en 1996.
 Masseuse 2 est un film américain réalisé par Fred Olen Ray en 1997.
 Masseuse 3 est un film américain réalisé par Gary Graver en 1998.